Филип Пејовић (Шабац, 26. јуна 1982) бивши је српски фудбалер. Скоро читаву професионалну каријеру провео је у шабачкој Мачви, коју је до окончања активног играчког стажа предводио као капитен. Наступао је на позицији десног бека.

Тренутно је запослен као помоћник у стручном штабу матичног клуба.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Живинарник
 Четврта лига: 2001/02.

Мачва Шабац
 Српска лига Запад (2): 2013/14, 2015/16.
 Прва лига Србије: 2016/17.

Појединачно 
 Диплома за допринос развоју спорта у Подрињу за 2017. годину, као најуспешнијем капитену спортског колектива

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1982.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Мачве
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије